Азамат Асилбекович Байматов (род. 3 декабря 1989, Ош) — киргизский футболист, защитник. Капитан сборной Киргизии.

Карьера

Клубная карьера 
Начинал свою карьеру в Киргизии. В 2009 году защитник перебрался играть в Латвию. В состав «Вентспилс» Байматов становился призёром чемпионата страны. Сезон-2011/12 футболист провёл в России, защищал цвета клуба ФНЛ «Сибирь» (Новосибирск). После вернулся на родину в «Дордой».

В 2015—2017 годах выступал за клубы Бахрейна, а в 2018 году — за индонезийский клуб «Борнео».

В 2010 и в 2012 годах Байматов признавался лучшим футболистом Киргизии.

Карьера в сборной 
Выступал за олимпийскую сборную Киргизии, в её составе дважды принимал участие в Азиатских играх. В 2010 году провёл два матча, а в 2014 году, будучи в качестве одного из трёх футболистов старше 23 лет, сыграл 3 матча и забил один гол.

За национальную сборную Киргизии выступает с 2010 года. Не смог принять участие в Кубке Азии 2019 года из-за травмы.

Достижения 
 Чемпион Киргизии (3): 2008, 2011, 2012.
 Обладатель Кубка Киргизии (2): 2008, 2012
 Серебряный призёр чемпионата Киргизии (2): 2013
 Серебряный призёр Латвии (1): 2009
 Финалист Кубка президента АФК (2): 2008, 2010

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте Footballtop.ru 

Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Алай»
Игроки ФК «Дордой»
Игроки ФК «Транзит»
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Ситра»
Игроки ФК «Бахрейн Риффа»
Игроки ФК «Борнео»